Таємний код одкровень () — комедійно-романтична яой-манґа, збірка, намальована манґакою під «Камо Набако». Манга, про кохання через довгий час розставання. У кінці манга має "екстра" частину, у якій кілька історій, пов'язаних з Бо-тяном.

У цієї манги є початок: Одкровення по секрету.

Сюжет 
Шуічіро Оока (у просторіччі Шу) - знаменитий автор пісень і батько Бо-тяна, дитини, що залишився від невдалого шлюбу. Бо-тяну самотньо поруч з вічно зайнятим татком, і він просить дозволу завести кішку. Але, незважаючи на те, що Шу постійно говорить йому «ні», Бо-тян все одно приводить додому... людину, дуже схожого на кота на ім'я Умекічі. І з цим «котом» Шу недавно переспав... Згодом, виявляється, що Умекічі - є першим близьким другом Шуічіро.

Таким чином, популярний композитор Шу Оога знайшов давню любов, привабливого шантажиста Шизука, який, до речі, є також його двоюрідним братом. Їх життя заповнене любов'ю разом з сином Шу Бо-тяном ... Однак, їх сусід, популярний театральний актор Рюджін Такамура намірився стати коханцем Шизука! Рюджін талановитий спокусник, до того ж він був суперником Шу під час студентського життя! І тепер, коли Шизука допомагає Рюджіну по дому, серце Шу запалало!

Персонажі 
 Шу — знаменитий автор пісень і батько Бо-тяна. Світле волоося.
 Бо — син Шуу. Карі очки, коричневе волосся.
 Умекічі Шизука — хлопець, дуже схожий поведінкою на кота. Темне волосся та сірі очі.
 Мін — співробітник Умекічі.
 Рюджін Такамура — талановитий спокусник, суперник Шу.

Див. також 
 Tone
 Anata no Jinsei Hikiukemasu!
 Love doesn't come in the first night
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако